Пригородный, Пригородное — село на территории городского округа «Город Якутск», Республики Саха (Якутия) России. Входит в состав Хатасского наслега. Население —  чел. ().

География 
Пригородное находится в Центральной Якутии, в долине Туймаада, на левом берегу р. Лены.
 уличная сеть
По данным на 2009 год уличная сеть состояла из десяти географических объектов, общей протяжённостью в 10 150 метров. Вид дорожного полотна, в основном, грунт.

 Климат
Климат, как и по всему городскому округу — резко континентальный с длинной и суровой зимой (средняя температура января — около −40 °C) и коротким, но жарким летом (средняя температура июля — 19 °C). Характерны небольшое количество осадков в течение всего года (при этом большее количество осадков приходится на тёплое время года) и сухой воздух, особенно летом.

История 
В 1961—1991 годы село являлось отделением совхоза «Хатасский».

С 2005 года вошел в состав Якутска.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село Пригородное вошло в образованное муниципальное образование Хатасский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 76 % от общей численности населения в 779 чел..

Инфраструктура 
 экономика
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство), овощеводство, картофелеводство, тепличное хозяйство, производственный участок коллективного хозяйства «Хатасское»
 образование, культура, здравоохранение
Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Транспорт 
Проходит автодорога регионального значения Покровский тракт.

Примечания 

Населённые пункты на реке Лена
Населённые пункты городского округа «Город Якутск»